

Abréviation, sigle ou code 

Do, D.O. et d.o. sont des abréviations :
 Do désigne l'ensemble des avions conçus par Dornier Flugzeugwerke ;
 D.O., de son vrai nom Do Kyung Su, est un artiste sud-coréen du label SM Entertainment ; il fait partie du groupe EXO et de son sous-groupe EXO-K ;
 d.o. est l'abréviation de degré d'oxydation.

DO est un sigle qui signifie notamment :
 Dans-œuvre, notion utilisée pour établir un avant-métré ;
 Denominación de Origen, équivalent espagnol de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) ;
 Densité optique (ou absorbance) d'une solution, notion utilisée en chimie ;
 Déversoir d'orage ;
 Diplôme d'ostéopathe ;
 Dommages ouvrage ou Dommage ouvrage, assurance obligatoire (depuis 1978 - Loi Spinetta) des travaux de bâtiment ;
 Délinquance organisée.
 DO–80, test de Dénomination Orale d'images.

DO ou do est un code qui peut faire référence à :
 .do, la République dominicaine, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) ;
.do, est une extension de fichier informatique écrite en langage Java. Il génère des pages WWW dynamiques, des applications Internet.
 DO, la Dominique, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2, désormais DOM ;
 Air Vallée, selon le code AITA des compagnies aériennes.

Sciences et techniques 
 Do est un genre d'insectes, de la famille des Carabidés.

Sciences humaines et sociales 
 Le Dō (道) (« la voie, le chemin, la route ») est un concept philosophique japonais.

Culture et société

Littérature 
 Le seigneur Do est un personnage de la légende arthurienne, père du chevalier Girflet.

Monuments 
 Dō, sous forme de suffixe, fait référence aux bâtiments souvent utilisés dans le bouddhisme japonais.

Musique 
 do est la première note de la gamme tempérée.
 Le do est une harpe africaine.
 The Dø est un groupe de musique franco-finlandais.
Do est un titre du groupe de rock français Shaka Ponk

Télévision 
 Do ou D'oh! est une célèbre onomatopée de la série les Simpson.

Anthroponyme

Prénom 
 Do est un prénom féminin vietnamien signifiant rouge.

Patronyme 
 Do est un nom de famille coréen porté notamment par Do Jong-hwan (né en 1954), poète sud-coréen.
 Do Huu Vi  (1883-1916), pilote vietnamien, premier aviateur annamite et pionnier de l'aviation de reconnaissance.
 Stéphanie Do (née en 1979), femme politique française, députée de 2017 à 2022.

Toponyme

Bosnie-Herzégovine 
 Do, un village aujourd'hui coupé en deux :
 Do, dans la municipalité de Stolac (canton d'Herzégovine-Neretva, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine),
 Do, dans la municipalité de Berkovići (République serbe de Bosnie) ;
 Do, un village de la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo (Fédération de Bosnie-et-Herzégovine) ;
 Do, un village situé sur le territoire de la ville de Trebinje (République serbe de Bosnie) ;

Kosovo 
 Meki Do, une commune de Zvečan (district de Mitrovicë) ;

Monténégro 
 Barni Do, un village de la municipalité de Plužine.

Code
Prénom féminin
Prénom vietnamien
Patronyme coréen